Ми́нин (женская форма — ) — русская фамилия, образованная от крестильного имени Мина. Эту фамилию также присваивали выходцам из рода Мин.

Известные носители 
 
 Минин, Андрей Андреевич (род. 1981) — российский актёр.
 
 Минин, Виктор Иванович (1926—1989) — советский дипломат.
 Минин, Владилен Фёдорович (род. 1932) — советский учёный-физик, доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии СССР.
 Минин, Владимир Николаевич (род. 1929) — российский хоровой дирижёр, основатель Государственного Академического камерного хора.
 Минин, Григорий Васильевич (1921—1978) — полный кавалер ордена Славы.
 Минин, Денис Николаевич (род. 1980) —  атлет, один из лидеров всемирного воркаут-движения, пропагандист здорового образа жизни.
 Минин, Евгений Аронович (род. 1949) — российско-израильский писатель и поэт-пародист.
 Минин, Ефим Семёнович (1897—1941) — белорусский график.
 
 Минин, Кузьма (?—1616) — деятель Смутного времени; нижегородский гражданин, один из организаторов и руководителей Земского ополчения 1611—1612.
 
 Минин, Нефёд (?—1632) — сын национального героя Кузьмы Минина.
 Минин, Никита (Никон; 1605—1681) — патриарх московский (1652—1666).
 Минин, Павел Георгиевич (род. 1962) — российский художник, резчик по дереву.
 Минин, Пётр Васильевич (1908—1979) — советский государственный и политический деятель, председатель Архангельского областного исполнительного комитета.
 Минин, Рафаил Александрович (1907—1990) — заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе, чемпион СССР, судья всесоюзной категории по стрелковому спорту.
 
 
 Минин, Яков Киреевич (1922—1985) — Герой Советского Союза, лётчик.

Другое 
 «Минин» — броненосный крейсер русского императорского флота.
 «Козьма Минин» — легкий крейсер проекта 68-бис советского флота, не достроен.
 «Козьма Минин» — речной пассажирский трехпалубный теплоход (на 2017 год порт приписки Пермь).
 Минин — деревня, Ульяновский район, Калужская область, Россия

Примечания